

Toponyme 

 l'île de Sumba dans la province indonésienne des petites îles de la Sonde orientales ;
 l'île Sumba sur le fleuve Congo au Congo-Kinshasa ;
 la municipalité de Sumba des îles Féroé.

Autre 
 Les Sumbas, un groupe ethnique habitant l'île de Sumba en Indonésie.
 Le sumba, race de chevaux.